2 miejscowości w Polsce: 
 Wrząca Wielka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Wąsosz 
 Wrząca Wielka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło